Dominik Peter (ur. 30 maja 2001 w Zurychu) – szwajcarski skoczek narciarski. Medalista mistrzostw świata juniorów oraz mistrzostw kraju. Uczestnik zimowych igrzysk olimpijskich (2022) i mistrzostw świata (2021).

Przebieg kariery 
Bez większych sukcesów startował w nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci (2012 i 2013), FIS Youth Cup (2014), czy OPA Games. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował we wrześniu 2014, plasując się w Einsiedeln w siódmej dziesiątce rozegranych tam konkursów Alpen Cupu. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył 19 marca 2016 w Baiersbronn, gdzie był 27.

W lipcu 2016 w Villach zadebiutował w FIS Cup, zajmując lokaty w szóstej i siódmej dziesiątce. 4 września 2016 w Einsiedeln był 15., dzięki czemu zdobył pierwsze w karierze punkty tego cyklu. 30 września 2016 w Hinterzarten po raz pierwszy uplasował się w czołowej dziesiątce Alpen Cup, zajmując 4. pozycję. W grudniu 2016 w Engelbergu zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się w szóstej dziesiątce obu konkursów. W lutym 2017 w Park City wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym zajął 43. lokatę, a w rywalizacji drużynowej z reprezentacją swojego kraju był 8. W 2018 ponownie wystartował w imprezie tej rangi, zajmując indywidualnie 41. lokatę, a drużynowo 10. (mężczyźni) i 11. (mikst) pozycję.

19 sierpnia 2018, w ramach letniej edycji cyklu, zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 23. lokatę w konkursie rozegranym w miejscowości Frenštát pod Radhoštěm. W zimowej edycji cyklu po raz pierwszy punktował 27 grudnia 2018 w Engelbergu, gdzie był 27. 6 stycznia 2019 w Bischofshofen dwukrotnie uplasował się w pierwszej połowie drugiej dziesiątki (14. i 12. lokata) zawodów tej rangi. Tydzień później, w czasie zawodów w Val di Fiemme, zadebiutował w Pucharze Świata – w swoim pierwszym starcie, 12 stycznia 2019, zajął 45. miejsce. Pod koniec stycznia 2019 wystartował w mistrzostwach świata juniorów w Lahti, zajmując 11. lokatę w konkursie indywidualnym i 9. w rywalizacji drużynowej. Na początku lutego 2019 w tej samej miejscowości z reprezentacją Szwajcarii uplasował się na 6. pozycji w konkursie drużynowym Pucharu Świata. 16 lutego 2019 w Kranju po raz pierwszy stanął na podium zawodów Alpen Cupu (był drugi), a tydzień później w Oberhofie odniósł pierwszą wygraną. W klasyfikacji generalnej tego cyklu w sezonie 2018/2019 zajął 2. miejsce, przegrywając jedynie z Davidem Haagenem. 16 marca 2019, wraz ze szwajcarskim zespołem, zajął 8. miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Vikersund, w drugiej serii tej rywalizacji po raz pierwszy w karierze przekraczając odległość 200 metrów (uzyskał wówczas 201 m).

W lipcu 2019 w Wiśle zadebiutował w Letnim Grand Prix, zajmując 9. pozycję w zmaganiach drużynowych i 43. w konkursie indywidualnym. We wrześniu 2019, w ramach letniej edycji cyklu, po raz pierwszy uplasował się w czołowej dziesiątce Pucharu Kontynentalnego, zajmując 7. lokatę w Stams. W październiku 2019 w Klingenthal zdobył debiutanckie punkty Letniego Grand Prix, plasując się na 28. pozycji. W listopadzie 2019 w Ruce powtórzył to osiągnięcie w Pucharze Świata, zdobywając pierwsze w karierze punkty tego cyklu za zajęcie 26. miejsca w konkursie indywidualnym. W całym sezonie 2019/2020 punkty Pucharu Świata zdobywał jeszcze dwukrotnie, w obu przypadkach plasując się w trzeciej dziesiątce. W marcu 2020 w Oberwiesenthal wystartował na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 20., a drużynowo 8.

Na początku sezonu 2020/2021 zajmował w Pucharze Świata lokaty na przełomie trzeciej i czwartej dziesiątki, a podczas pierwszego konkursu w Niżnym Tagile po raz pierwszy w zawodach tego cyklu zajął lokatę w drugiej dziesiątce (był 16.). W grudniu 2020 był zgłoszony do udziału w mistrzostwach świata w lotach narciarskich, jednak nie wystartował w kwalifikacjach po tym jak szwajcarska reprezentacja nie została dopuszczona do rywalizacji po pozytywnym teście na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 u ówczesnego trenera kadry, Ronny’ego Hornschuha. W lutym 2021 w Lahti dwukrotnie stanął na podium konkursów FIS Cupu, plasując się na 2. i 1. pozycji, a kilka dni później w tej samej miejscowości zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w zawodach indywidualnych. Wystąpił na seniorskich Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Indywidualnie był 31. na skoczni normalnej i 33. na dużej, a w drużynie męskiej zajął 7. pozycję.

W maju 2021 w wyniku upadku podczas treningu doznał urazu łąkotek w lewym stawie kolanowym, w wyniku czego poddać się musiał operacji. W zawodach sezonu 2021/2022 Pucharu Świata rozgrywanych w listopadzie i grudniu czterokrotnie zdobył punkty, a najwyżej klasyfikowany był na 18. miejscu, w drugim konkursie w Klingenthal. Pod koniec grudnia 2021 doznał kontuzji łąkotki w prawym kolanie. W dalszej części sezonu rzadko startował w zawodach międzynarodowych. W lutym 2022 po raz pierwszy w karierze wystartował na zimowych igrzyskach olimpijskich – indywidualnie był 35. na skoczni normalnej oraz 36. na skoczni dużej, a w drużynie męskiej zajął 8. miejsce. Po tych zawodach zakończył sezon. Na początku marca 2022 i powtórnie pod koniec maja poddał się operacjom prawego kolana.

Trzykrotnie zdobył wicemistrzostwo Szwajcarii w rywalizacji indywidualnej – w 2020, 2021 i 2022. Ponadto z zespołem Zuryskiego Związku Narciarskiego (ZSV) sześciokrotnie zdobył mistrzostwo Szwajcarii w konkursie drużynowym – w 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 i 2022. Wielokrotnie zdobywał również medale mistrzostw kraju w rywalizacji juniorów.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Petera na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Petera na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Starty D. Petera na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Petera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 19 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Zurychu
Urodzeni w 2001
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022